Tiefburg bezeichnet in der Burgenkunde:
Eine Niederungsburg, auch Tiefenburg oder Tieflandburg genannt

einzelne Burgen:
 Tiefburg (Handschuhsheim), Ruine in Baden-Württemberg 
Tiefburg Vörstetten, abgegangene Burg im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
Siehe auch
Tiefburgschule Heidelberg